Still Explosive – третий студийный альбом американского рэпера Messy Marv, выпущенный лейблом M Entertainment 13 февраля 2001 года. За арт-дирекцию и дизайн обложки отвечала компания Spitfire Graphics.

Список композиций 

 Intro
 Make It Crack Then
 Niggaz Gone Hate Me
 Hold Me Down
 Is Real
 Nubian Queen (при участии Keyshia Cole)
 Keep It Gangsta
 Parking Lot Peezy
 Ya Heard That
 I'm a Soldier Boy
 Forever Thug Life
 That's Nothin'
 Real Talk
 Mil Tickets and Big Fishes (при участии Rich the Factor и Rushen Roulet)
 Nubian Queen (Remix) (при участии E-40 и Keyshia Cole)
 Representin' (Outro)

Примечания 

Альбомы 2001 года
Альбомы Messy Marv
Гангста-рэп-альбомы США